Keeper of the Seven Keys: The Legacy е единадесети албум на германската пауър метъл група Helloween. Издаден е на 31 октомври 2005 година.

Това е първият албум на Helloween с барабаниста Даниел Льобле. Продуцент е Чарли Бауърфайнд.

Албумът е концепционно продължение на албумите от 1987 и 1988 година Keeper of the Seven Keys, Part 1 & 2.

Състав 
 Анди Дерис – вокали, клавирни
 Михаел Вайкат – китари
 Саша Герстнер – китари, клавирни
 Маркус Гроскопф – бас
 Даниел Льобле – барабани

Гост-музиканти 
 Михаел Киске – вокал в началото на Occasion Avenue
 Кендис Найт – гост-вокалистка на Light the Universe
 Оливер Хартман и Олаф Зенкбайл – бек вокали
 Фридел Амон – клавирни

Продуценти 
 Продуциран от Чарли Бауърфайнд в Mi Sueno Studio, Тенерифе
 Дизайн и обложка – Мартин Хойслер
 Снимки – Матиас Ботор

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2005 година